Le terme marocain peut être employé comme :
 adjectif, pour qualifier ce qui se rapporte au Maroc, notamment le berbère et l'arabe marocain.
 nom propre, pour désigner les Marocains, les habitants du Maroc.
 nom propre, pour désigner la commune située sur l'île de la Réunion.

Article connexe